Ian McDonald (1960-) est un écrivain anglais de science-fiction ;
 Ian McDonald (1946-2022) est un musicien britannique, ayant joué avec King Crimson et Foreigner ;
 Iain Matthews (1946-), de son vrai nom Ian McDonald, est un musicien anglais membre de Fairport Convention qui, de peur d'être confondu avec le précèdent, changea son nom à la fin des années 1960 ;
 Ian G. Macdonald (1928-) est un mathématicien anglais ;
 Ian McDonald (1945-) est un homme politique australien, membre actuel du sénat australien ;
 Ian MacDonald (1914-1978) est un acteur américain ;
 Ian MacDonald (1948-2003), de son vrai nom Ian MacCormick, est un chroniqueur musical qui a notamment écrit une biographie des Beatles ;
 Ian Macdonald (1968-) est un joueur de rugby à XV sud-africain ;
 L. Ian Macdonald est un journaliste et politologue canadien ;
 Ian McDonald (1985-) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Ian McDonald est un réalisateur
 Ian McDonald est une bande dessinée de Guy Vidal et Antonio Parras parue dans Pilote à partir de 1969